The Alibi, film américain sorti en 1916 ;
 The Alibi, film américain sorti en 1998 ;
 The Alibi, film américain sorti en 2006.

Voir aussi 

 
 
 
 Alibi.com (2017), film de Philippe Lacheau